Maitani ist der Familienname 

 Lorenzo Maitani (* um 1275–1330), italienischer Architekt
 Yoshihisa Maitani (1933–2009), japanischer Fotokameradesigner

sowie die Eigenbezeichnung eines antiken Staates, siehe Mittani